Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1960 ()  — 2-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1960
Эквадор
1960 год в Эквадоре